

Carreteras 
Las principales vías de comunicación de Vigo por carretera son la autopista AP-9 que enlaza a la ciudad con los municipios de Pontevedra, Santiago de Compostela, La Coruña y Ferrol, además esta autopista también sirve de enlace con la AG-46 (autovía del Morrazo) a su paso por el Puente de Rande; la autopista AG-57 que une a Vigo con Nigrán y Bayona; la autovía A-55 que es la principal salida sur del municipio y que lo une con Mos, Porriño y Portugal, además en esta autovía se puede acceder en el municipio de Porriño a la A-52 (Autovía de las Rías Bajas), que sirve de enlace con Orense y Madrid; mientras que la autovía VG-20 rodea el municipio. Vigo también cuenta con las siguientes carreteras nacionales, la N-560 conocida como avenida del Aeropuerto, la N-556 y la N-555 que unen el Aeropuerto de Peinador con el centro de la ciudad y con el municipio de Redondela respectivamente, la N-552 que une Vigo con Redondela y que también sirve de enlace con la N-550 (carretera del Atlántico) o la N-120 (carretera de Vigo a Logroño). Así como de carreteras autonómicas, como la PO-552 (carretera de Camposancos) que enlaza el municipio con Tuy y la frontera portuguesa siguiendo la Ría de Vigo, el océano Atlántico y el curso inferior del río Miño. Otras vías que transcurren por el término municipal de Vigo son las carreteras comarcales PO-331, PO-330, PO-325, PO-324 y la PO-323.

Medios de transporte

Autobuses interurbanos 
No existe un servicio desarrollado de cercanías. Existen algunos servicios de autobús que unen la ciudad con otras localidades de su área metropolitana, y desde la estación de autobuses parten líneas a la mayoría de las ciudades gallegas, además de a Madrid, Barcelona, Lisboa, Cádiz, Salamanca, Andorra, Oporto y otros destinos en la Península y en Europa.

Líneas operadas por ATSA hacia el Val Miñor

Transporte marítimo 
Las empresas Mar de Ons y Naviera RG se complementan en la ruta que une Vigo y Cangas. Además, Nabia une Vigo con Moaña, siendo esta una ruta que operaba anteriormente Mar de Ons y que abandonó por considerarla no rentable.

En verano se amplía la oferta a las Islas Cíes. Vigo es, además, escala habitual de numerosos cruceros turísticos internacionales, si bien no suponen un medio de transporte de llegada a la ciudad, dada la naturaleza turística de esas escalas.

Red ferroviaria 
Renfe es el principal operador ferroviario que opera en Vigo. Hay trenes diarios a diversos puntos de España, así como conexiones regionales a Galicia, León y Valença do Minho en Portugal. También existe una ruta internacional a Oporto que realiza la empresa portuguesa CP (Comboios de Portugal).
Vigo dispone de dos estaciones de ferrocarril, una es la Estación de Vigo-Urzáiz situada en las inmediaciones de la calle Urzáiz, da servicio al Eje Atlántico Vigo-Coruña y trenes de Alta Velocidad. La otra es la Estación de Vigo-Guixar situada al lado del Puerto de Vigo en la calle Areal, da servicio de trenes convencionales y el tren internacional a Oporto..

Media Distancia

Larga Distancia
{| class="wikitable" border="1"
|- bgcolor=FFFFFF
|Vigo-Guixar <> Madrid-Chamartín || Talgo VITrenhotel "Rías Gallegas"
|- bgcolor=FFFFFF
| Vigo-Guixar <> Barcelona-Sants || AlviaTrenhotel "Galicia"
|- bgcolor=FFFFFF
| Vigo-Guixar <> Bilbao-Abando ||  Arco "Camino de Santiago"
|- bgcolor=FFFFFF
| Vigo-Guixar <> Alicante-Terminal ||  Talgo VI
|}

 Aeropuerto de Vigo 

El aeropuerto de Vigo está a unos 9 km del centro de la ciudad. Su principal destino es Madrid, aunque ofrece vuelos a otras ciudades españolas y extranjeras (París, Londres y, en breve, otras ciudades europeas).

 Autobuses urbanos 

Servicio de transporte público de autobuses urbanos a cargo de la empresa Vitrasa (Viguesa de Transportes, S.A.) desde el año 1968. Posee la red de autobuses urbanos con más líneas del noroeste español (35 en total).

 Líneas Vitrasa 
 C1 – Circular Centro (Plaza de América – Plaza de América)
 C2 – Circular Segunda (Rosalía de Castro – Rosalía de Castro, por plaza de España)
 C3 – Encarnación – Coia o Bouzas (fines de semana, festivos y en época estival circula hasta Samil)
 L4A – Coia – Aragón
 L4C – Coia – Estación de Autobuses
 L5A – Travesía de Vigo – Muiños – Navia 
 L5B – Travesía de Vigo – Coia – Navia 
 L6 – Hospital Álvaro Cunqueiro – Plaza de España
 L7 – Zamáns – Plaza de España – Centro – Zamáns 
 L8 – Universidad – Areal 
 L9A – Plaza de Eugenio Fadrique – Aeropuerto de Peinador
 L9B – Colón – Candéan 
 L10 – Cementerio de Teis – Saiáns 
 L11 – San Miguel – Cabral Igrexa
 L12A – Hospital del Meixoeiro – Saiáns 
 L12B – Hospital del Meixoeiro – Hospital Álvaro Cunqueiro
 L13 – Hospital del Meixoeiro – Navia (*)
 L14 – Chans – Plaza Elíptica
 L15A – Cabral – Samil (por Plaza de España)
 L15B – Xestoso – Samil (por Beiramar)
 L15C – Universidade – Samil (por Pi y Margall)
 L16 – Coia - Estación de tren (por Plaza de España)
 L17 – Freixo - Matamá – La Guía
 L18 – Areal – Sárdoma - Salgueira - Pouleira - Hospital Álvaro Cunqueiro
 L23 - Estación de Autobuses - Coia (Rúa Martín Echegaray)
 L24 - Poulo - Estación de Tren (por Vía Norte)
 L25 – Plaza de España – Caeiro – Grileira 
 L27 - Rabadeira - Beade (por Plaza de España)
 L28 – San Esteban de Negros – Berbés
 L29 – Fragoselo – Plaza de España
 L31 – San Lorenzo – Hospital del Meixoeiro
 H1 - G.Barbón - Hospital Álvaro Cunqueiro
 H2 - Est.Buses - Hospital Álvaro Cunqueiro
 N1 – Nocturna 1 (Samil – Buenos Aires)
 N2 – Nocturna 2 (Samil – Buenos Aires)
 SR - Servicio Plaza de América - Roteas (por Florida y Camposancos)
 U1 – Plaza de América – Universidad (año lectivo)
 U2 – Plaza de España – Universidad (año lectivo'')
 Autobús turístico (funciona en fechas determinadas y en época estival)

Referencias 

Transporte en Vigo